Експликација (од ) - објашњавање, разјашњавање, тумачење, приказивње, излагање, може бити:

 Експликација (филологија и лингвистика) - је вид сложеног синтаксичког односа 
 Експликација (антропологија) - начин сахрањивања при коме се покојниково тело препушта деловању природних елемената.